|-
| 153101 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 153102 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 153103 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 153104 - ||  || 26 septembrie 2000 ||  || 
|-
| 153105 - ||  || 25 septembrie 2000 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| 153106 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 153107 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 153108 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 153109 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 153110 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 153111 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 153112 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 153113 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 153114 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 153115 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 153116 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 153117 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 153118 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 153119 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 153120 - ||  || 22 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 153121 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 153122 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 153123 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 153124 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 153125 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 153126 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 153127 - ||  || 22 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 153128 - ||  || 22 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 153129 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 153130 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 153131 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 153132 - ||  || 20 septembrie 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 153133 - ||  || 27 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 153134 - ||  || 28 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 153135 - ||  || 20 septembrie 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 153136 - ||  || 21 septembrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 153137 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 153138 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 153139 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 153140 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 153141 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 153142 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 153143 - ||  || 26 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 153144 - ||  || 28 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 153145 - ||  || 28 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 153146 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 153147 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 153148 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 153149 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 153150 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 153151 - ||  || 27 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 153152 - ||  || 28 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 153153 - ||  || 27 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 153154 - ||  || 27 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 153155 - ||  || 28 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 153156 - ||  || 28 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 153157 - ||  || 30 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 153158 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 153159 - ||  || 26 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 153160 - ||  || 27 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 153161 - ||  || 30 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 153162 - ||  || 29 septembrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 153163 - ||  || 25 septembrie 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 153164 - ||  || 1 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 153165 - ||  || 1 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 153166 - ||  || 1 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 153167 - ||  || 3 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 153168 - ||  || 2 octombrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 153169 - ||  || 6 octombrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 153170 - ||  || 1 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 153171 - ||  || 1 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 153172 - ||  || 2 octombrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 153173 - ||  || 5 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 153174 - ||  || 1 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 153175 - ||  || 24 octombrie 2000 ||  || 
|-
| 153176 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 153177 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 153178 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 153179 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 153180 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 153181 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 153182 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 153183 - ||  || 25 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 153184 - ||  || 25 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 153185 - ||  || 26 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 153186 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 153187 - ||  || 25 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 153188 - ||  || 31 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 153189 - ||  || 31 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 153190 - ||  || 31 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 153191 - ||  || 25 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 153192 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 153193 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 153194 - ||  || 2 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 153195 - ||  || 16 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 153196 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 153197 - ||  || 25 noiembrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 153198 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 153199 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 153200 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-